A 2002. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 10 km-es klasszikus stílusú versenyszámát február 12-én rendezték a Soldier Hollow síközpontban. Az aranyérmet a norvég Bente Skari-Martinsen nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Ez a versenyszám 1988 után került újra a téli olimpia programjába. Az 1998-ban megrendezett 5 km-es távot váltotta fel.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N10